Желтоглазки () — род дневных бабочек из семейства нимфалид.

 Желтоглазка () — птица из семейства полосатых муравьеловок (). Единственный вид в роде желтоглазки.